Baxter-Cox je lahko:
 Alfred Richard Baxter-Cox, general
 Baxter Cox-Leighton, arhitektna firma

Glej tudi 
 Baxter
 Cox